A 9ª Copa FGF, também denominada Copa Hélio Dourado, será uma competição de futebol realizada no Rio Grande do Sul, de 5 de agosto de 2012 a 25 de novembro do mesmo ano, contando com a participação de 19 clubes.

O campeão garantirá uma vaga na Série D de 2013, e o vice, na Copa do Brasil de 2013.

Grupos

Chave 1

Chave 2

Chave 3

Fase Final 

*¹ Venceu por 5-4 nos pênaltis

*² Venceu por 7-6 nos pênaltis

Campeão

Ligações externas 
 Federação Gaúcha de Futebol

2012
Futebol de 2012 no Brasil